Nikon ist die Bezeichnung für:

Unternehmen:

 Nikon, ein japanisches Unternehmen

Personen:

 Nikon (Bildhauer), griechischer Bildhauer in hellenistischer Zeit
 Nikon (Glashersteller), Glasmacher
 Nikon (Goldschmied), griechischer Goldschmied in hellenistischer Zeit
 Nikon (Künstler), Künstler in hellenistischer Zeit
 Aelius Nikon, römischer Architekt im 2. Jahrhundert, Vater des Mediziners Galen

 Nikon von Kreta (um 930–998), byzantinischer Mönch, orthodoxer Heiliger
 Nikon vom Schwarzen Berg (um 1025 – um 1100), griechischer Mönch und Schriftsteller
 Nikon (Patriarch) (* 1605; † 1681), russisch-orthodoxer Patriarch von Moskau (1652–1666)
 Bischof Nikon (1868–1919), russisch-orthodoxer Bischof, Politiker und Theaterkritiker, siehe Nikolai Nikolajewitsch Bessonow
 Nikon (Worobjow) (1894–1963), russischer Ordensgeistlicher

 Hennadij Nikon (* 1975), ukrainischer Skilangläufer

Siehe auch:
 Nikonow
 Nikonoff
 Nikonorow